Christmas Town steht für:

 Christmas Town – Die Weihnachtsstadt, US-amerikanisch-kanadischer Weihnachtsfilm von George Erschbamer (2008) 
 Christmas Town – 14 märchenhafte Weihnachten, US-amerikanische Weihnachtsromanze von David Weaver (2019)